Schertl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Schertl, deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Hans-Peter Schertl (* 1958), deutscher Geologe, Mineraloge und Petrologe